

Кінг-Сіті — місто, штат Каліфорнія
 Кінг-Сіті — місто, штат Міссурі
 Кінг-Сіті — місто, штат Орегон